Gastão Vidigal (1889-1950) – avvocato e politico brasiliano
 Gastão Eduardo de Bueno Vidigal (1919-2001) – banchiere, imprenditore e avvocato brasiliano
 Gastão Vidigal – municipio brasiliano nello stato di San Paolo